Вальде́с () — испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Вальдес, Альберт (1884—1971) — эстонский советский учёный-медик.
 Вальдес, Альберто (1919—2013) — мексиканский олимпийский чемпион.
 Вальдес, Альфонсо де (1509—1532) — испанский гуманист и политик.
 Вальдес, Бебо (1918—2013) — кубинский джазовый пианист.
 Вальдес, Бруно (род. 1992) — парагвайский футболист.
  (род. 1976) — кубинская балерина.
 Вальдес, Виктор (род. 1982) — испанский футбольный вратарь.
 Вальдес, Габриэль (1919—2011) — министр иностранных дел Чили (1964—1970).
 Вальдес, Габриэль де ла Консепсьон (1809—1844) — кубинский поэт.
 Вальдес, Диего Альфонсо (род. 1994) — чилийский футболист.
 Вальдес, Дэвид — американский кинопродюсер.
 Вальдес, Джесси (род. 1947) — американский боксёр.
 Вальдес, Зоэ (род. 1959) — кубинская писательница.
 Вальдес, Карлос (род. 1985) — колумбийский футболист.
 Вальдес, Карлос (актёр) (род. 1989) — американский актёр.
 Вальдес, Карлос Адриан (род. 1983) — уругвайский футболист.
 Вальдес, Лупе (род. 1947) —  американский сотрудник правоохранительных органов, шериф округа Даллас (2005—2017)
 Вальдес, Максимиано (род. 1949) — чилийский дирижёр, сын Габриэля Вальдеса.
 Вальдес, Нельсон (род. 1983) — парагвайский футболист.
 
 Вальдес, Рамон Максимилиано (1867—1918) — президент Панамы (1916—1918).
 Вальдес, Родриго (1946—2017) — колумбийский боксёр.
 Вальдес, Франсиско (1943—2009) — чилийский футболист.
 Вальдес, Хайме (род. 1981) — чилийский футболист.
 Вальдес, Хосе Анхель (род. 1989) — испанский футболист, левый защитник.
 Вальдес, Хуан де (1509—1541) — религиозный деятель Реформации.
 Вальдес, Чучо (род. 1931) — кубинский джазовый пианист.
 Вальдес, Эдгар (род. 1973) — мексиканский наркобарон.

Составные фамилии 
 Алеман Вальдес, Мигель (1900—1983) — президент Мексики.
 Вальдес Коста, Марио (1898—1930) — кубинский скрипач и композитор.
 Вальдес Леаль, Хуан де (1622—1690) — испанский художник периода барокко.
 Вальдес Менендес, Рамиро (род. 1932) — кубинский государственный деятель, министр внутренних дел в 1960-х и 1980-х.
 Вальдес Меса, Сальвадор (род. 1945) — кубинский государственный деятель, первый заместитель председателя Государственного совета Кубы.
 Вальдес Перес, Денис Умбертович (род. 1979) — российский футболист.
 Вальдес Салас, Луис Антонио (род. 1965) — мексиканский футболист.
 Вальдес и Флорес, Каэтано (1767—1835) — испанский адмирал.
 Гарсиа Вальдес, Виктор Мануэль (1897—1969) — кубинский художник.
 Овьедо-и-Вальдес, Гонсало Фернандес де (1478—1557) — испанский историк периода Возрождения.
 Паласио Вальдес, Армандо (1853—1938) — испанский писатель и литературный критик.
 Перес Вальдес, Фернандо (род. 1944) — кубинский режиссёр.
 Ордас Вальдес, Лисандра Тереса (род. 1988) — кубинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Пизано Вальдес, Эдмундо (1919—1997) — чилийский ботаник, агроном, эколог.

Топоним 
 Вальдес — полуостров на атлантическом побережье, принадлежит Аргентине. 
 Вальдес — муниципалитет в Испании, в провинции Астурия.
 Валдиз (Аляска) — город в США.

Другое 
 Эксон Валдиз — танкер.
 Выброс нефти из танкера «Эксон Валдиз» — авария танкера.
 Малый вперёд: Катастрофа танкера «Эксон Валдиз» — фильм.

См. также 
 Лошади Вальдеса